Белчева — женская форма болгарской фамилии Белчев.
 Белчева, Елисавета Любомирова (более известна как Елисавета Багряна; 1893—1991) — болгарская поэтесса, переводчик, автор произведений для детей и юношества, Герой Народной Республики Болгария.
 Белчева, Мара (1868—1937) — болгарская поэтесса и переводчица.